Veckans serier kan referera till:
 Veckans serier (1937), svensk serietidning som kom ut 1937
 Veckans serier (1942–1943), svensk serietidning som kom ut åren 1942–1943
 Veckans serier (1972–1973), svensk serietidning som kom ut åren 1972–1973